Die 81. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1977/78 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Abstiegsrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation
 Étoile Carouge FC und Young Fellows Zürich steigen in die NLB ab.

Nationalliga B 

|}
 FC Nordstern Basel und FC Chiasso steigen in die NLA auf.
 FC Gossau und FC Bulle steigen in die 1. Liga ab.

1978
Fußballsaison 1977/78